Надьердеи, Надьэрдеи (, ):

  — парк-заповедник в Дебрецене, Венгрия.
 «Надьердеи» — футбольный стадион в Дебрецене, Венгрия.
  — периодическое издание гуманитарного направления Дебреценского университета, Венгрия.